Кулле — фамилия:

 Кулле, Аксель (1846—1908) — шведский художник.
 Кулле, Сергей Леонидович (1936—1984) — советский поэт.
 Кулле, Свен (1860—1945) — шведский гравёр и медальер.
 Кулле, Тора (1849—1939) — шведская художница по текстилю.
 Кулле, Якоб (1838—1898) — шведский художник и гравёр.

См. также 
 Куллен
 Кулл